L'édition masculine 2017 du tournoi de tennis de Stuttgart se déroule du 12 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Lucas Pouille remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Russe Karen Khachanov et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Jerzy Janowicz et Stéphane Robert.

Pendant le tournoi 
L'affiche du  tour oppose deux vétérans, dont la somme des âges égale 74 ans. En effet, Roger Federer, âgé de 35 ans, affronte son ami de longue date Tommy Haas, de quatre ans son aîné. Les deux hommes font leur retour sur le circuit, le Suisse ayant fait l'impasse sur la saison sur terre pour mieux préparer celle sur gazon et l'Allemand ayant connu une succession de blessures depuis 2014, retombant à la  place. Contre toute attente, c'est finalement le moins bien classé qui prend le dessus sur le Maestro, qui manque donc son retour après 2 mois d'absence.

Lauréats 
Lucas Pouille remporte le  titre de sa carrière en simple, le  de la saison, en écartant en finale Feliciano López. 

En double, Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Oliver Marach et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stuttgart (WTA 2017)
 Tournoi de tennis de Stuttgart
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Stuttgart
ATP 2017
Tennis en Allemagne en 2017
Tennis en juin 2017